

Prodotti 
tic tac – marchio di caramelle prodotto dalla Ferrero (1969)

Cinema 
Tic Tac – film del 1997 diretto da Daniel Alfredson

Televisione 
Tic Tac – contenitore pubblicitario del Programma Nazionale della Rai andato in onda dal 1959 al 1974